Шахтёр — советский футбольный клуб из Кумертау. Основан не позднее 1966 года.

История 
В 1966 году команда выиграла золотые медали чемпионата Башкирской АССР.

В 1968 году «Шахтёр» включён в число участников соревнований команд мастеров в классе «Б». Кумертау стал пятым городом Башкортостана, представленным в соревнованиях на уровне команд мастеров после Уфы (с 1947), Салавата (1963), Стерлитамака (1966) и Октябрьского (1967).

Клуб выступал в чемпионате СССР в течение двух сезонов — в 1968 году занял 19 место среди 20 участников зонального турнира, а на следующий сезон стал 11-м среди 17-ти команд. Тренировали «Шахтёр» бывший футболист московского «Спартака» Алексей Соколов и известный в будущем футбольный тренер Арсен Найдёнов.

С 1970 года «Шахтёр» потерял статус команды мастеров. В дальнейшем клуб уступил статус сильнейшего в городе команде «Рассвет» (позднее — ФК «Кумертау»), однако та никогда не выступала на профессиональном уровне.

«Шахтёр» выступал на одноимённом мультиспортивном стадионе (Кумертау, Советская ул., д. 2А), сохранившемся до наших дней.

Достижения 
 Во второй лиге — 11 место (в зональном турнире класса «Б» 1969 год).
 Чемпион Башкортостана: 1966

Известные тренеры 
 Соколов, Алексей Геннадьевич (1968).
 Найдёнов, Арсений Юдильевич (1969).

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 
 История футбольных клубов 

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Башкортостана
Организации Кумертау
Спорт в Кумертау